Волейбольные клубы, носящие название А́рис (; ):
 «Арис» — испанский женский волейбольный клуб из города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.
 «Арис» — греческий волейбольный клуб из Салоник.
 «Арис» — греческий женский волейбольный клуб из Салоник.